Hasanabad oder Hassanabad (persisch ) bzw. Həsənabad steht für: 

 Hasanabad (Mahneshan), Dorf in der Schahrestan Mahneschan, Provinz Zandschan, Iran
 Hasanabad (Nouschahr), Dorf im Landkreis Nouschahr, Provinz Mazandaran, Iran
 Hassanabad (Chorbat), Dorf im Sonderterritorium Gilgit-Baltistan, Pakistan
 Həsənabad, Dorf im Rayon Neftçala, Aserbaidschan